|-
| 73901 - || || 31 de març, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 73902 - || || 2 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 73903 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 73904 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 73905 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 73906 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 73907 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 73908 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 73909 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 73910 - || || 6 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 73911 - || || 6 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 73912 - || || 8 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73913 - || || 6 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 73914 - || || 7 d'abril, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73915 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 73916 - || || 27 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73917 - || || 28 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73918 - || || 30 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 73919 - || || 30 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 73920 - || || 30 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 73921 - || || 7 de juny, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73922 - || || 7 de juny, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73923 - || || 30 de juny, 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 73924 - || || 28 de juny, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 73925 - || || 28 de juny, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73926 - || || 26 de juny, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73927 - || || 28 de juny, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 73928 - || || 3 de juliol, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73929 - || || 28 de juliol, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73930 - || 1997 PV || 3 d'agost, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 73931 - || || 3 d'agost, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 73932 - || || 25 d'agost, 1997 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 73933 - || || 3 de setembre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 73934 - || || 24 de setembre, 1997 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 73935 - || || 26 de setembre, 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 73936 - || || 24 de setembre, 1997 || Moriyama || Y. Ikari
|-
| 73937 - || || 23 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73938 - || || 23 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73939 - || || 26 de setembre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 73940 - || || 27 de setembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 73941 - || || 27 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73942 - || || 27 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73943 - || || 28 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73944 - || || 30 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73945 - || || 28 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73946 - || || 24 de setembre, 1997 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 73947 - || || 3 d'octubre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 73948 - || || 2 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73949 - || || 2 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73950 - || || 3 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73951 - || || 21 d'octubre, 1997 || Church Stretton || S. P. Laurie
|-
| 73952 - || || 25 d'octubre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73953 - || || 27 d'octubre, 1997 || Haleakala || AMOS
|-
| 73954 - || || 20 d'octubre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 73955 - || || 22 d'octubre, 1997 || Saji || Saji
|-
| 73956 - || || 5 de novembre, 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 73957 - || || 2 de novembre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 73958 - || 1997 WN || 18 de novembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 73959 - || || 22 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73960 - || || 23 de novembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 73961 - || || 30 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73962 - || || 29 de novembre, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 73963 - || || 29 de novembre, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 73964 - || || 29 de novembre, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 73965 - || || 6 de desembre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 73966 - || || 6 de desembre, 1997 || Cloudcroft || W. Offutt
|-
| 73967 - || || 4 de desembre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 73968 - || || 24 de desembre, 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| 73969 - || || 21 de desembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73970 - || || 5 de gener, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 73971 - || || 25 de gener, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 73972 - || || 22 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73973 - || || 23 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73974 - || || 29 de gener, 1998 || Modra || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| 73975 - || || 18 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73976 - || || 26 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73977 - || || 20 de gener, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 73978 - || || 17 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73979 - || || 21 de febrer, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 73980 - || || 23 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73981 - || || 25 de febrer, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 73982 - || || 23 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73983 - || || 26 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73984 - || || 26 de febrer, 1998 || Blauvac || R. Roy
|-
| 73985 - || || 23 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73986 - || || 28 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73987 - || || 2 de març, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 73988 - || || 1 de març, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73989 - || || 1 de març, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73990 - || || 1 de març, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 73991 - || 1998 FP || 18 de març, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 73992 - || || 20 de març, 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 73993 - || || 22 de març, 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 73994 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 73995 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 73996 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 73997 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 73998 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 73999 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 74000 - || || 20 de març, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
3